Air — французский дуэт, основанный в 1995, музыку которого относят к жанру электронной музыки, в частности к стилю трип-хоп.

Участники дуэта — Николя Годэн (Nicolas Godin) и Жан-Бенуа Дункель (Jean-Benoît Dunckel). Звучание Air во многом унаследовано от синтезаторной музыки Вангелиса и Жана Мишеля Жарра, а также от пионеров психоделического рока Pink Floyd и от краутрокеров Tangerine Dream. С другой стороны заметно влияние французского шансонье Сержа Генсбура. В музыке присутствуют также джазовые интонации, особенно заметные в концертных импровизациях.

Air являются авторами саундтрека к фильму Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы». Кроме того, одна из композиций из альбома «Talkie Walkie» звучит в её же фильме «Трудности перевода».

Дискография

Позиции студийных альбомов в мировых чартах

Остальные 
{| class="wikitable"
! Название !! Дата релиза
|-
| Premiers Symptômes || июль, 1997 (Re-released август, 1999 UK #12)
|-
| Everybody Hertz || 18 февраля, 2002 (UK #67)
|-
| City Reading (Tre Storie Western) || 25 марта, 2003
|-
|  Air Baricco || 2003
|-
| Late Night Tales: Air || 11 сентября, 2006
|-
| Mer Du Japon || 2007
|-
| Moon Safari - Reedition || 2008
|-
|}

 Критика 
Газета «Комсомольская правда» назвала Pocket Symphony'' альбомом недели среди зарубежных. Также было отмечено: «Ребята настолько чётко обозначили границы собственного жанра, что шаг влево/шаг вправо впору приравнивать к проявлению творческого бессилия. Поэтому каждая их пластинка — это деликатные, поэтапные попытки дальнейшего окультуривания своих же достижений».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Air
 Рецензия на альбом Air «Love 2»

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Франции
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Дрим-поп-группы
Группы спейс-рока
Исполнители Astralwerks